Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Internazionali Femminili di Palermo 2007 тривали з 16 по 22 липня на відкритих ґрунтових кортах у Палермо (Італія). 

Марія Коритцева і Дар'я Кустова виграли титул, у фіналі перемігши пару Аліче Канепа і Карін Кнапп з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Internazionali Femminili di Palermo, парний розряд